Acidiella — рід грибів родини Teratosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 2012 року.

Примітки

Джерела 
 Hujslová, M.; Kubátová, A.; Kostovcík, M.; Kolarík, M. 2013. Acidiella bohemica gen. et sp. nov. and Acidomyces spp. (Teratosphaeriaceae), the indigenous inhabitants of extremely acidic soils in Europe. Fungal Diversity. 58:33-45 - P.39

Роди грибів